Белмонт има више значења:
 Округ Белмонт (Охајо)
 Белмонт (Њу Хемпшир)
 Белмонт (Вирџинија)
 Белмонт (Луизијана)
 Белмонт (Масачусетс)
 Белмонт (Пенсилванија)
 Белмонт (Калифорнија)
 Белмонт (Њујорк)
 Белмонт (Висконсин)
 Белмонт (Западна Вирџинија)
 Белмонт (Мисисипи)
 Белмонт (Северна Каролина)